Энозис (также «эносис»,  — союз, объединение, единство):

 Энозис — ирредентистское движение среди греческого населения в XIX—XX вв.
 «Энозис» — греческий пароход XIX в.
 «Эносис» — кипрский футбольный клуб из города Паралимни.
 «Эносис» — кипрский футбольный клуб из города Парекклисия.